Kozłów ist der Name folgender Orte:

 Kozłów (Powiat Miechowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Miechowski in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Kosliw (poln. Kozłów), Siedlung städtischen Typs im Rajon Kosowa der Oblast Ternopil, Ukraine
 Kozłów (Dębica), Dorf im Powiat Dębicki in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen; siehe Dębica (Landgemeinde)
 Kozłów (Gręboszów), Dorf im Powiat Dąbrowski in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen; siehe Gmina Gręboszów
 Kozłów (Chynów), Dorf im Powiat Grójecki in der Woiwodschaft Masowien, Polen; siehe Chynów (Powiat Grójecki)
 Koslow (Kieferstädtel), Dorf im Powiat Gliwicki in der Woiwodschaft Schlesien, Polen